Anthony J. "Tony" Barbieri (Framingham, ) é um ator e comediante de televisão estadunidense. É conhecido pelo programa de televisão Crank Yankers.

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos